Черемшанский — русская фамилия.

 Черемшанский, Александр Евграфович (1838—1905) — русский врач-психиатр.
 Черемшанский, Василий Макарович (1821—1869) — российский географ и краевед.